Lummer est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1932-2019), homme politique chrétien-démocrate allemand
Otto Lummer (1860-1925), physicien et chercheur allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand